Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele of Sint-Goedelekathedraal te Brussel
Sint-Goedelekerk (Hamme) te Hamme

Goedelekerk